Thomas Gröger ist der Name folgender Personen:

* Thomas Gröger (Politiker) (* 1965), deutscher Politiker (AfD)
 Thomas Gröger (Eishockeyspieler) (* 1966), deutscher Eishockeyspieler